Розы́ Акмаммедович Редже́пов (, р.28 сентября 1969) — туркменский борец греко-римского стиля, многократный чемпион Туркмении. Заслуженный тренер Туркмении по греко-римской борьбе.

Биография 
Родился в 1969 году в Ёлётене. В 1995 году стал обладателем бронзовой медали чемпионата Азии. В 1996 году завоевал серебряную медаль чемпионата Азии и был первым знаменосцем туркменской сборной на торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Атланте, где, однако, смог занять лишь 12-е место. В 1997 году завоевал серебряную медаль Западноазиатских игр. В 1999 году стал бронзовым призёром Центральноазиатских игр.

Государственные награды 
В 1996 году получил медаль «За Любовь к Отечеству». В 2016 году получил юбилейную медаль в честь 25-летия Независимой Туркмении. В 2017 году получил звание заслуженного тренера Туркмении, и так же получил медаль.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Туркменистана
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года